Светско клупско првенство у фудбалу () је такмичење које окупља сваке године најбоље фудбалске клубове из свих шест ФИФА зона: УЕФА, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, АФК, КАФ и ОФК.

Прво такмичење са 8 клубова је одржано 2000. године у Бразилу. Друго се требало одржати у Шпанији 2001. али због пропасти ФИФА-ине маркетиншке компаније ИСЛ није одржано. Такмичење се обнавља 2005. као наследник Интерконтиненталног купа и одржавао се до 2008. године у Јапану под спонзорством Тојоте. Домаћинство турнира се од 2009. додељује на две године, па је 2009. и 2010. првенство одржано у Абу Дабију у Уједињеним Арапским Емиратима, а 2011. и 2012. у Јокохами у Јапану. Домаћин наредна два Светска клупска првенства је био Мароко.

Поред титуле клупског првака света најбољој екипи и награде за фер-плеј коју добија једна од екипа, додељују се и награде за појединце: Златна, сребрна и бронзана лопта за најбољег играча турнира, златна копачка за најбољег стрелца (голгетера) и награда за најбољег играча финалне утакмице.

Наградни фонд је изузетно велики и износи чак 16,5 милиона . америчких долара Победник осваја 5 милиона, америчких долара другопласирани тим добија 4 милиона, америчких долара трећепласирани 2,5 милиона, америчких долара четвртопласирани 2 милиона, америчких долара петопласирани 1,5 милиона, америчких долара шестопласирани 1 милион $ и седмопласирани тим добија 500 000 $.

Досадашњи победници

Награде

Титуле по клубовима

Титуле по државама

Титуле по конфедерацији

Види још 
 Интерконтинентални куп (фудбал)
 Списак фудбалских клубова светских првака

Референце

Спољашње везе 

 Светско клупско првенство ФИФА 

Међународна фудбалска клупска такмичења
Светско клупско првенству у фудбалу